ACMA steht für:
 Ateliers de Construction des Motocycles et Automobiles, ehemaliger französischer Kfz-Hersteller
 Atlantic Cable Maintenance & Repair Agreement, internationales Konsortium zur Wartung von Seekabeln im Atlantik
 Australian Communications and Media Authority, australische Telekommunikationsbehörde

Acma steht für:
 Acma (auch Acma-Cribier), ehemalige Renaulttochter zur Herstellung von Industrierobotern, seit 1994 Teil von ABB (Unternehmen) #Geschäftsbereich Robotik und Fertigungsautomation

Açma steht für:
 Açma, türkisches Gebäck
 Açma (Türkei), Ort im Landkreis Gölyaka, Provinz Düzce, Türkei

Siehe auch:
 ACM Awards

Abkürzung